Luisa de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (Kiel, 6 de enero de 1858-Marburgo, 2 de julio de 1936) fue la consorte del príncipe Jorge Víctor de Waldeck-Pyrmont. Luisa era el tercer vástago y la segunda hija mayor del duque Federico de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg y de la princesa Adelaida de Schaumburg-Lippe; también era sobrina del rey Cristián IX de Dinamarca.

Matrimonio y descendencia 
Luisa contrajo matrimonio con el príncipe Jorge Víctor de Waldeck-Pyrmont, hijo del príncipe Jorge II de Waldeck-Pyrmont y de su esposa, la princesa Emma de Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym, el 29 de abril de 1891 en el Palacio Louisenlund. Luisa y Jorge Víctor tuvieron un hijo:

Su Alteza Serenísima Wolrad (26 de junio de 1892-17 de octubre de 1914), murió en acción poco después del estallido de la Primera Guerra Mundial.

Tras su matrimonio con Jorge Víctor, Luisa se convirtió en madrastra de siete hijos del primer matrimonio de su esposo con la princesa Elena de Nassau. Los hijastros de Luisa incluían a Emma, reina de los Países Bajos (solo siete meses menor que ella) y la princesa Elena, duquesa de Albany. Ella era 41 años más joven que Guillermo III de los Países Bajos, el marido de su hijastra.

Títulos y estilos 
6 de enero de 1858-19 de diciembre de 1863: Su Alteza Serenísima la princesa Luisa de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg.
19 de diciembre de 1863-29 de abril de 1891: Su Alteza la princesa Luisa de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg.
29 de abril de 1891-12 de mayo de 1893: Su Alteza la princesa de Waldeck-Pyrmont.
12 de mayo de 1893-2 de julio de 1936: Su Alteza la princesa viuda de Waldeck-Pyrmont.

Ancestros

Referencias 

Princesas de Waldeck-Pyrmont
Princesas de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg
Nacidos en Kiel
Nobles alemanas del siglo XIX
Nobles alemanas del siglo XX
Consortes de la casa de Glücksburg